Ochi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Teruo Ochi
 Harumi Ochi